Bardolino (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Verona
Bardolino (wijn), een Italiaanse wijn